Кубок чемпіонів Співдружності 1995 року — третій розіграш Кубка Співдружності, який пройшов в Москві з 29 січня по 4 лютого 1995 року. Переможцем став «Спартак» Москва. В турнірі дебютував представник України: замість чемпіона, київського «Динамо», як і раніше, який побоювався травмувати гравців на синтетичному покритті, грав донецький «Шахтар»

Груповий етап

Група A

Група B

Група C 

 Олімпійська збірна виступала поза конкурсом.

Група D 

 29 січня
 Нурафшон — Флора — 2:1
 Шахтар — Ширак — 2:1
 30 січня
 Шахтар — Нурафшон — 5:2
 Ширак — Флора — 1:0
 31 січня
 Ширак — Нурафшон — 4:2
 Шахтар — Флора — 1:0

Плей-оф

Фінал

Посилання 
 Протоколи ігор турніру 
1995 у Москві